Pylochelidae är en familj av kräftdjur. Pylochelidae ingår i överfamiljen Paguroidea, ordningen tiofotade kräftdjur, klassen storkräftor, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Pylochelidae 7 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Tiofotade kräftdjur
Pylochelidae